Ла Финка има више значења:

 Ла Финка (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Финка (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Финка (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Финка, Ла Игера (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Финка (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Финка (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Финка (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Финка, Сан Франсиско (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Финка (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Финка (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Финка, Ла Финка де Хилдардо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Финка (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Финка (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Финка (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Финка (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Финка, Ел Охо де Агва (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Финка (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Финка (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Финка (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Финка (Сан Хуан Баутиста Гелаче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Финка (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Финка (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Финка (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Финка (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Финка (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Финка (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Финка (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Финка (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Финка (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Финка (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Финка (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Финка (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Финка (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Финка, Ел Модело (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Финка (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику